Прудко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Прудки.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в его состав были включены все населённые пункты упразднённого Богдановщинского сельского поселения.

Главой поселения и Главой администрации является Ермаков Александр Иванович.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 124,4 км²
 Расположение: юго-восточная часть Сафоновского района
 Граничит:
 на севере — с Богдановщинским сельским поселением — граница проходит по Дыме
 на северо-востоке — с Зимницким сельским поселением
 на востоке — с Издешковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Игнатковским сельским поселением
 на юге — с Дорогобужским районом
 на юго- западе — с Барановским сельским поселением
 на западе — с Дуровским сельским поселением
 на северо-западе — с Николо-Погореловским сельским поселением — граница проходит по Днепру
 По территории поселения проходит автомобильная дорога .
 По территории поселения проходит железнодорожная линия Москва — Минск, имеются остановочные пункты: Митино, 300 км.
 Крупные реки: Днепр, Дыма.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, библиотека, почтовое отделение, парикмахерская, общественные бани, турбаза «Борок» на Днепре.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сафоновского района